Аарре Меріканто (1893—1958) — фінський композитор.
 Оскар Меріканто (1868—1924) — фінський композитор, органіст, диригент, професор.
 Укрі Меріканто (1950—2010) — фінський скульптор.
Фінські прізвища